Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie figurowym 2009 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym w kategorii juniorów, które odbywały się od 22 lutego do 1 marca 2009 roku w hali Winter Sports Palace w Sofii.

Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. W mistrzostwach mogli wziąć udział zawodnicy, którzy na dzień 1 lipca 2008 ukończyli co najmniej 13, ale nie więcej niż 19 lat (21 lat w przypadku łyżwiarzy w parach sportowych i tanecznych).

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Tańcem obowiązkowym było Paso Doble.

Przypisy

Bibliografia 
 

2009
2009 w łyżwiarstwie figurowym
2009 w Bułgarii
Sport w Sofii